«Алеко» — первая опера Сергея Рахманинова, написанная им по поэме Александра Пушкина «Цыганы» в качестве дипломной работы в Московской консерватории, которую Рахманинов окончил по классу фортепиано в 1891 году, а по классу композиции — в 1892 году. По окончании консерватории Рахманинову была присуждена «Большая золотая медаль»

История создания 
Одноактная опера «Алеко» была написана на либретто Владимира Немировича-Данченко менее, чем за месяц, и представлена ранее установленного срока. Премьера оперы состоялась 27 апреля 1893 года в Большом театре, дирижировал оперой Ипполит Альтани. Спектакль прошёл с успехом и был доброжелательно встречен критиками. Высоко оценил оперу и Пётр Чайковский, присутствовавший на премьере в тот вечер. Повторная премьера прошла 18 октября 1893 года в Киеве. Здесь Рахманинов впервые выступил в качестве дирижёра. В последующие годы опера не входила в постоянный репертуар театров, но её разовые постановки пользовались неизменным успехом. В постановках «Алеко» принимали участие выдающиеся оперные певцы того времени, в том числе, например, роль Алеко исполнял сам Фёдор Шаляпин.

В отличие от более поздних и более камерных опер, опера «Алеко» имеет сложную, насыщенную событиями драматургию и близка к веризму.

Действующие лица 

 Алеко — баритон
 Молодой цыган — тенор
 Старик (отец Земфиры) — бас
 Земфира — сопрано
 Старая цыганка — контральто
 Цыгане

Либретто 
На берегу реки раскинул свои шатры табор цыган. Тихо напевая, они спокойно и мирно готовятся к ночлегу. Старый цыган, отец красавицы Земфиры, вспоминает молодость и свою любовь, причинившую ему немало страданий. Совсем недолго его любила Мариула, через год ушла она с другим табором, бросив мужа и маленькую дочь.

Рассказ старика вызывает бурный отклик у Алеко. Он не простил бы измены и поэтому не может понять, почему старик не стал мстить неверной жене и её возлюбленному. Если он найдёт врага даже спящим над бездной моря, он столкнет его в бездну!

Речи Алеко глубоко чужды и неприятны Земфире, ещё недавно любившей его. Теперь этот человек, пришедший к ним в табор из другого мира, враждебен ей, его жестокость непонятна, любовь — постыла. Земфира не скрывает вспыхнувшей в ней страсти к молодому цыгану. Качая люльку, она напевает песню о старом, ревнивом, нелюбимом муже. «Я песню про тебя пою», — говорит она Алеко. Наступает ночь, и Земфира уходит на свидание.

Оставшись один, Алеко погружается в горькое, мучительное раздумье. С болью вспоминает он об ушедшем счастье. Мысль об измене Земфиры приводит его в отчаяние.

Только под утро возвращаются Земфира и молодой цыган. Навстречу влюблённым выходит Алеко. В последний раз молит он Земфиру о любви. Пытаясь смягчить её сердце, он напоминает, что ради любви Земфиры обрёк себя на добровольное изгнание из общества, в котором он родился и вырос. Но Земфира непреклонна. Мольбы Алеко сменяются угрозами. Охваченный гневом, он закалывает молодого цыгана. Оплакивая смерть возлюбленного, Земфира проклинает злодейство Алеко. Алеко убивает и Земфиру. На шум сходятся цыгане. Им, ненавидящим казни и убийства, непонятен жестокий поступок Алеко.

Отец Земфиры говорит:

«Мы дики, нет у нас законов, / Мы не терзаем, не казним, / Не нужно крови нам и стонов, / Но жить с убийцей не хотим».

Цыгане уходят, оставляя Алеко, одинокого, охваченного безысходной тоской.

Записи

Аудиозаписи 

Источники:,

Видеозаписи

Фильмография

Другие оперы Рахманинова 
 «Скупой рыцарь» — премьера под управлением автора 11 января 1906 г. в Большом театре (Москва).
 «Франческа да Римини» — премьера под управлением автора 11 января 1906 г. в Большом театре (Москва).
 «Монна Ванна» (опера не была окончена).

См. также 
 Цыганы (поэма)
 Цыгане (опера Леонкавалло)
Алеко (фильм-опера)

Литература 
 Келдыш Ю. В. Рахманинов Сергей Васильевич// Музыкальная энциклопедия в 6 томах, БСЭ, М., 1973—1982, Т. 4, с. 546—556.

Примечания

Ссылки 
 Алеко на сайте «Сенар» — клавир, партитура, партии
 Полный текст либретто оперы «Алеко»

Оперы Сергея Рахманинова
Оперы по алфавиту
Оперы 1892 года
Оперы на русском языке
Оперные премьеры Большого театра